Ашимов — казахская фамилия.

 Ашимов, Аким Уртаевич (род. 1933) — советский и казахстанский писатель, драматург, сценарист.
 Ашимов, Асанали Ашимович (род. 1937) — советский и казахстанский актёр, Народный артист СССР.
 Ашимов, Байкен Ашимович (1917—2010) — советский и казахстанский государственный, партийный и общественный деятель.
 Ашимов, Денис Юрьевич (в монашестве Николай; род. 1980) — епископ Русской Православной Церкви; епископ Амурский и Чегдомынский.
 Ашимов, Нургали Садуакасович (род. 1959) — аким Южно-Казахстанской области, кандидат экономических наук.
 Ашимов, Саги Асаналиевич (1961—1999) — казахстанский актёр.
 Ашимов, Ундасын Байкенович (род. 1951) — советский и казахстанский учёный, ректор СКГУ.

 Ашимова, Анна Рафаэловна (род. 1973) — советская актриса.